Laptyev, orosz családnév
 Dmitrij Laptyev (1701–1771) orosz tengerész és felfedező
 Hariton Laptyev (1700–1763) orosz tengerész és felfedező
 Laptyev-tenger, a felfedezőiről elnevezett peremtenger